Uildriks (waterschap), een voormalig waterschap in Groningen
 Gonne van Uildriks (1863-1921), een Nederlandse lerares, schrijfster en vertaalster
 Frederike van Uildriks (1854-1919), een Nederlandse schrijfster en natuuronderzoekster